Brábek je příjmení více osob:

 František Brábek (1848–1926) – český překladatel z maďarštiny a vysokoškolský pedagog
 Ladislav Brábek (* 1933) – český vysokoškolský pedagog